Esistono più comuni francesi con questo nome

Champagnat – Creuse
Champagnat – Saona e Loira